La edición 95.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 27 de mayo y el 9 de junio de 1996 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 128 tenistas, el mismo número de tenistas con el que comenzó el cuadro individual femenino

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso el ruso  Yevgueni Kafelnikov  logrando así  su único  título en París  al imponerse en la final al alemán Michael Stich. Con este triunfo  Yevgueni Kafelnikov  se convirtió en el primer tenista ruso (hombre o mujer) en ganar un torneo de Grand Slam en individuales

En la competición individual femenina la victoria fue para la alemana  Steffi Graf que lograba el quinto de  los seis  títulos que  obtendría en Roland Garros al imponerse a la española Arantxa Sánchez Vicario.

Palmarés

Cabezas de serie

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Torneo dobles masculino

Torneo dobles femenino

Torneo dobles mixto

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1996